Le tir à l'arc fait sa huitième apparition aux Jeux olympiques lors des Jeux olympiques d'été de 1984 se tenant à Los Angeles, aux États-Unis.

Médaillés

Tableau des médailles

Résultats

Homme individuel

Femme individuel 

1984
Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1984